Ectopoglossus — род бесхвостых земноводных из семейства древолазов, обитающих в Южной Америке. Большинство представителей в 2017 году выделено из рода Anomaloglossus.

Распространение 
Ареал охватывает западные, тихоокеанские склоны Анд на высотах 600—2260 м над уровнем моря от северо-запада Эквадора до Колумбии. Кроме того, на границе с Колумбией и Панамой расположены нижние участки обитания на высотах от 100 до 1100 м.

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 7 видов:

Примечания

Литература 
 Taran Grant, Elaine C. Humphrey, Charles W. Myers: The Median Lingual Process of Frogs: A Bizarre Character of Old World Ranoids Discovered in South American Dendrobatids. American Museum Novitates No. 3212, 40 pp.
 Taran Grant, Marco Rada, Marvin Anganoy-Criollo, Abel Batista, Pedro Henrique Dias, Adriana Moriguchi Jeckel, Denis Jacob Machado und José Vicente Rueda-Almonacid: Phylogenetic Systematics of Dart-Poison Frogs and Their Relatives Revisited (Anura: Dendrobatoidea). South American Journal of Herpetology, 12 (s1), S. 1–90, 2006 

Древолазы